Issawi ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Yasser al-Issawi († 2021), irakischer ISIS-Kommandeur
 Charles Issawi (1916–2000), ägyptischer Wirtschaftshistoriker
 Samer Issawi (* 1979), palästinensisches Mitglied der Gruppe Demokratische Front zur Befreiung Palästinas